een van de islamitische 99 Schone Namen van God
 Hakim (persoonsnaam):
 Hakim Traïdia
 Hakim (titel)